Alberta Cross — рок-группа, сформированная в Великобритании Петтером Эриксоном Стаки (вокал, гитара) и Терри Уолферсом (бас). Ныне дислоцируется в Бруклине, Нью-Йорк.

История 
Петтер с раннего возраста путешествовал между Швецией и Англией со своим отцом певцом-поэтом, а Терри воспитывался в Лондоне (Ист-Энд). Несмотря на различное воспитание оба любили музыку, что, в конечном счёте, привело к созданию группы.

Вместе с присоединившимся к ним органистом Джоном Эриксоном (братом Петтера), группа записала дебютный альбом 2007 года The Thief & The Heartbreaker.

Летом 2007 года группа поехала в свой первый тур по Великобритании, выступая вместе с такими группами, как The Shins, Bat for Lashes и "Simian Mobile Disco".

В течение октября 2008 "Alberta Cross" поддерживала Oasis в её британском туре. В 2009 году группа выступала на различных фестивалях, таких как "Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла", "Фестиваль Искусств" в Манчестере и "Lollapalooza" в Чикаго.

22 сентября 2009 был выпущен первый альбом "Broken Side of Time".

В мае 2010 года группа открывала выступление Them Crooked Vultures в различных городах Канады, а также в Чикаго.

На звучание "Alberta Cross" большое влияние оказали такие блюз-роковые группы как Kings of Leon, The Band, Neil Young, Raconteurs.

В 2010 году группа в качестве хедлайнеров выступала в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Сан-Франциско.

Дискография

Альбомы 
 The Thief & the Heartbreaker (мини-альбом) (2007)
 Leave Us Or Forgive Us (7"-EP) (2007)
 Broken Side of Time (2009)
 Songs of Patience (2012)

Саундтрек 
 Песню "Low Man" можно услышать в 8 эпизоде 2 сезона сериала "Калифорнизация".
 В телесериале компании "Би-би-си" "Оставшиеся в живых (Survivors)" — песня "Lucy Rider".
 В 1 сезоне второй серии сериала "Стрела (Arrow)" звучит песня "Ophelia On My Mind".
 Песня "ATX" входит в саундтрек игры APB: Reloaded.

Интересные факты 
Поначалу было принято считать название "Alberta Cross" анаграммой, однако группа невнятно высказывалась по этому поводу, и только в 2011 году Стаки пояснил, что имя было выбрано только из соображений странности.

Примечания

Ссылки 

 Alberta Cross on "ATO Records
 Guardian Band of the Day article
 Drowned In Sound Album review 
 Music OMH live review
 LMFM live reviews, photos and up coming UK gigs
 Ark Recordings
 

Музыкальные коллективы Англии
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы Швеции
Рок-группы Великобритании